Káplány Géza (1843–1927) költő, író, jogász
 Káplány Géza (1880–1952) könyvtáros